Алексе́й Леонидович Расторгуев (род. 29 марта 1958, Москва) — российский искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент, коллекционер греческих икон. Специализируется на искусстве поздней античности, искусстве западноевропейского средневековья, византийской и поствизантийской иконе, истории христианской иконографии, искусстве Северного Возрождения, искусстве XX века. Область научных интересов — искусство и культура средневековой Европы и раннего Возрождения, современная художественная критика и вопросы культурологии.

Биография 
В 1980 году окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, а в 1984 году — аспирантуру кафедры всеобщей истории искусства. С того же времени остался преподавать на кафедре сначала в качестве ассистента, младшего научного сотрудника, а с 1991 года по настоящее время — доцента. Преподаёт «Введение в историю искусств», «Искусство западноевропейского Средневековья», «Историю христианской иконографии», «Искусство Северного Возрождения от Дюрера до Брейгеля», «Художественные проблемы поздней готики», многочисленные спецкурсы и спецсеминары. Владеет английским, французским, немецким, итальянским и латинским (в несовершенстве) языками.

В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию «Перспектива в живописи итальянского Возрождения. Основные этапы её исторического развития» под руководством В. Н. Гращенкова.

Член Ассоциации искусствоведов (АИС) с 2009 года, Московского союза художников отделения критики с 2006 года, Международной ассоциации «Missing Art in Europe» с 1993 года, почётный член Российской Академии Художеств с 2011 года.

Был куратором проектов и выставок: выставки рисунков Бременской коллекции (Москва, 1993), выставки рисунка Альтдорфера из собрания Франца Кенигса (Роттердам, музей Бойманса — ван Бенингена, 1995), выставки гравюры Валантена ле Кампиона (Москва, 2005), а также галереи Петра Великого в Париже.

В годы перестройки публиковался (под псевдонимами) в парижском журнале «Континент» и парижской газете «Русская мысль». Потом в этой же газете под своим именем.

Основные работы 
 Перспектива в живописи итальянского Возрождения. Основные аспекты проблемы // Проблемы истории античности и средних веков. М., 1983. C.128-145
 Пространственные структуры в живописи Паоло Веронезе. Опыт интерпретации // Советское искусствознание’82. М., 1984. Вып.2. C.215-33
 Обманки // Декоративное искусство. 1984. № 6
 Измерение пространства человеческой фигурой. К истории одного композиционного приема в живописи раннего Возрождения // Пространство картины. М., 1988
 Новая жизнь, или возвращение к колыбельной // Иосиф Бродский размером подлинника. Таллин., 1990. С.193-214
 Интуиция абсолюта в поэзии Иосифа Бродского // Звезда. 1993. № 1. С.173-183
 К истории коллекции рисунков Дрезденского гравюрного кабинета // Spoils of War. New York, 1996. P.160-166
 Место и природа символа в пространственной композиции итальянских «Благовещений» XV века // Вопросы искусствознания. XI (2.97). М., 1997. С.298-317
 Вопросы искусствознания. XI (2.97) М. 1997. С.298-317
 Синайские иконы. «Русская мысль», август 1999
 Музеи Ватикана. Журнал «ГЕО», 2, 1999. (и сайт АИС)
 Сикстинская капелла Ватикана. Журнал «ГЕО», 4, 1999 (и сайт АИС)
 Памяти учителя // «Итальянский сборник». М., 2005. Вып.4. С.5-7
 Изучение христианской культуры как часть религиозного опыта современности: от С. С. Аверинцева до наших дней // Церковное искусство и его преподавание" Труды научной конференции Свято-Филаретовской духовной академии. М., 2007. С.34-61
 Выставка собрания Петра Ивановича Щукина в Историческом музее. — Сайт Ассоциации искусствоведов, 2006
 Жизнь и труды Эмиля Маля. Предисловие к переводу книги Э.Маля «Религиозное искусство XIII века во Франции» // Эмиль Маль. Религиозное искусство XIII века во Франции. М., 2009. С.5-20
 Отдельные части прошлого. // «Дважды диссидент. Сборник памяти Владимира Прибыловского». СПб, «Звезда», 2017. С. 140—145.
 Юра Николаев: Париж… Рим… // «Юра Николаев: был, участвовал, состоял. Воспоминания жены, друзей и товарищей». Париж — Сан-Франциско, издание Бориса Грибановского, 2019. С. 71-80.

Диссертация
 Перспектива в живописи итальянского Возрождения. Основные аспекты проблемы // Проблемы истории античности и средних веков. М., 1983. C.128-145

Учебные курсы 
Лекции
 Введение в историю искусства (для студентов-искусствоведов 1 курса)
 Западноевропейское искусство Средних веков (для студентов-искусствоведов 2 курса)
 История зарубежного искусства (для студентов-историков)

Семинары
 Описание и анализ памятников (для студентов-искусствоведов 1 курса)

Спецкурсы
 История христианской иконографии
 Художественные проблемы искусства поздней античности
 Иконография великих французских готических соборов
 Поздняя готика и искусство «ars nova»

Спецсеминары
 Художественные проблемы поздней готики
 Иконография искусства Северного Возрождения от Дюрера до Брейгеля

Документалистика

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация искусствоведов: Расторгуев Алексей Леонидович
 Сотрудники кафедры всеобщей истории искусства Исторического факультета МГУ: Расторгуев Алексей Леонидович

Историки искусства России
Искусствоведы России
Преподаватели отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Члены Московского Союза художников
Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Почётные члены РАХ
Члены Ассоциации искусствоведов